

Toponyme 

une ville en Italie
une ville au Japon

Patronyme 

 Francesco Denanto, ou Francesco de Nanto, graveur sur bois d’école italienne actif au début du .